Ларо́к-де-Фа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 130 км на південний захід від Монпельє, 34 км на південний схід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 49 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 101,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ларок-де-Фа на сайті французького Національного інституту географії
 Ларок-де-Фа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ларок-де-Фа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Ларок-де-Фа на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Ларок-де-Фа на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Ларок-де-Фа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од